Корма́ () — городской посёлок в Гомельской области Беларуси. Административный центр Кормянского района.

Расположен на реке Сож при впадении в неё реки Кормянки в 110 км от Гомеля, 55 км от железнодорожной станции Рогачёв на линии Могилёв—Жлобин, автодорогами соединён с Чечерском и с автодорогами Бобруйск—Кричев и Гомель—Могилёв. Население 7624 человек (на 1 января 2018 года).

Водная система 
Река Кормянка (правый приток реки Сож).

История 
Корма известна с 1596 года как местечко в Речицком повете Минского воеводства ВКЛ. С 1772 года в Российской империи, центр Кормянской волости Рогачёвского уезда Могилёвской губернии, собственность Быковских.

Советский период 
В 1919—1924 — посёлок в Гомельской губернии РСФСР, с марта 1924 — в БССР. В 1924—1930 центр Кормянского района в Могилёвском округе, с 1938 года в Гомельской области. С 1938 года городской посёлок. В 1962—1965 в Рогачёвском, в 1965—1966 в Чечерском районах.

Предприятия пищевой, лёгкой промышленности, промышленности строительных материалов. Гостиница «Корма».

Флаг и герб Кормы и Кормянского района утверждены решением Кормянского районного Совета депутатов от 22 сентября 2000 года № 31. Герб внесён в Гербовый матрикул Республики Беларусь 18 декабря 2000 года под № 45. В голубом поле «испанского» щита два серебряные сабельные эфеса, положенные в андреевский крест. Автор проекта герба — архитектор В. М. Мельникова.

Период Великой Отечественной войны 
Корма была оккупирована подразделениями вермахта 15 августа 1941 года. Территория Кормы была включена в военную зону оккупации, являвшейся тыловой областью группы армий «Центр».

В соответствии с переписью населения 1939 года в Корме проживал 981 еврей — 40,27 % от общего числа жителей. Все они были согнаны нацистами в гетто и 8 ноября 1941 года убиты.

Происхождение названия 
Название посёлка связано с речкой Кормянка (изначально — Корма). Гидроним восходит к древним временам, имеет дославянские истоки и может быть объяснён из финно-угорского курм («залив», «угол»), куурна («жёлоб») или курма («ловушка для рыбы»).

Население 

В 2017 году в Корме родилось 117 и умерло 73 человека. Коэффициент рождаемости — 15,4 на 1000 человек (средний показатель по району — 15,2, по Гомельской области — 11,3, по Республике Беларусь — 10,8), коэффициент смертности — 9,6 на 1000 человек (средний показатель по району — 15,8, по Гомельской области — 13, по Республике Беларусь — 12,6).

Образование 
В городском посёлке действует одна общеобразовательная школа и одна гимназия.

Культура 

 ГУК «Кормянский районный центр культуры и досуга»
 ГУО "Кормянский районный центр творчества детей и молодёжи

Фестивали

 Фестиваль народных традиций "Льняная карусель"

Достопримечательность 

 Памятник отселённым деревням
 Аллея Славы
 Братская могила
 Свято-Николаевская церковь (первая половина ХІХ века)
 Усадебный комплекс Дориа-Дерналовичей (конец ХІХ - начало ХХ века)

Известные уроженцы 

В Корме родился израильский хирург Арье Алотин (1898—1979).

См. также 
 Гетто в Корме
 Посёлки городского типа Белоруссии

Примечания

Ссылки 
 Геральдика г. п. Корма

 
Городские посёлки Белоруссии
Населённые пункты Кормянского района
Бывшие еврейские местечки Белоруссии
Районные центры Гомельской области
Посёлки городского типа Гомельской области